Ilya — дуэт из Бристоля, (Англия), состоящий из Joanna Swan и Nick Pullin.

Группа выпустила свой дебютный альбом, хорошо принятый критиками, They Died For Beauty в 2004 году. За ним в 2006 году последовал Somerset. После разрыва с Virgin Records дуэт самостоятельно записывает большую часть своей музыкой в своей домашней студии недалеко от Бристоля.

Ilya часто сравнивают с Zero 7 и другими даунтемпо группами, в то же время группу рассматривают в качестве продолжателей жанра трип-хоп, возникшего в Бристоле в 1990-х годах. Если их первый альбом, вероятно, лучше описывается стилем даунтемпо, то музыкальное направление второго и последующих альбомов постоянно менялось.

Дискография

Студийные альбомы 
 2003 They Died For Beauty (Virgin Records)
 2006 Somerset (Universal Records)
 2007 Hootchi Cootchi (Chrysalis Music) (выпущен под именем Jo Swan)
 2009 Carving Heads On Cherry Stones (Chrysalis Music)
 2010 Songs From the 90's (A Retrospective Of Previously Unreleased Recordings) (Ilya Sounds) (выпущен под именем Jo Swan)
 2012 Fathoms Deep
 2014 Blind as Hope
 2016 Gospel (Ilya Sounds)

Синглы/EP 
 2003 The Revelation EP (Virgin Records)
 2004 Bellissimo (Virgin Records)
 2004 Bliss (Virgin Records)
 2004 Soleil Soleil (Virgin Records)
 2010 All Around My Heart (Ilya Sounds)
 2015 Kaleidoscopes (Ilya Sounds)

См. также 
 трип-хоп
 даунтемпо

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные дуэты